Malé-Atoll bezeichnet:

 als Sammelbegriff zwei Atolle der Malediven: Nord-Malé-Atoll und Süd-Malé-Atoll
 ein Verwaltungsgebiet der Malediven, das unter anderem die beiden oben genannten Atolle umfasst, siehe Kaafu